Бобыри:
 Бобыри — деревня в Смоленской области России.
 Бобыри — малороссийский род.

См. также 
 Бобырь